Bùi Tiến Dũng – politico vietnamita
Bùi Tiến Dũng – calciatore vietnamita, di ruolo difensore
Bùi Tiến Dũng – calciatore vietnamita, di ruolo portiere